Diederik van Hamaland, ook wel Diederik I van Kleef genoemd
1075-1091: Diederik II van Kleef, Diederik II 
1091-1119: Diederik III van Kleef, Diederik III (Diederik I volgens een andere telling )
1147-1172: Diederik IV van Kleef, Diederik IV (Diederik II volgens een andere telling )
1172-1198: Diederik V van Kleef, Diederik V (Diederik III volgens een andere telling )
1201-1260: Diederik VI van Kleef, Diederik VI (Diederik IV volgens een andere telling )
1260-1275: Diederik VII van Kleef, Diederik VII (Diederik V volgens een andere telling )
1275-1305: Diederik VIII van Kleef, Diederik VIII (Diederik VI volgens een andere telling )
1311-1347: Diederik IX van Kleef, Diederik IX (Diederik VII volgens een andere telling )
1394-1398: Diederik X van Kleef, Diederik X (Diederik VIII volgens een andere telling )